

Івнінг-Шейд — місто, штат Арканзас
 Івнінг-Шейд — переписна місцевість, штат Оклахома